

Bibbia
 Zabulon – tribù d'Israele

Geografia
Stati Uniti d'America
 Zebulon – villaggio della contea di Wake (Carolina del Nord)
 Zebulon – capoluogo della contea di Pike (Georgia)

Onomastica
 Zebulon – forma inglese del nome proprio di persona Zabulon

Trasporti
 Zébulon – prototipo dei treni MF 67 della metropolitana di Parigi